Херик има више значења:
 Херик (Јужна Дакота)
 Херик (Илиноис)